Le coup du double-deux, ou double-deux, est un principe de combinaison du jeu de dames où deux rafles successives de deux pions permettent d'en gagner finalement un ou deux.

Principe du double-deux 

Les deux rafles, effectuées l'une après l'autre, peuvent se présenter simultanément, c'est alors un coup Arnoux, ou la seconde rafle peut résulter de la première comme, par exemple, dans le coup de ricochet.

Le double-deux est souvent assimilé au coup Arnoux, avec son choix préférentiel entre ses rafles de même longueur. Voir animation.

Le « coup du double-bis » est parfois évoqué bien que plus amplement décrit comme un double sacrifice de deux pions.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

doubledeux